Durchgehen steht für:

 die Überhitzung einer exothermen Reaktion oder einer technischen Apparatur, siehe Thermisches Durchgehen
 die Steigerung der Drehzahl über den maximal zulässigen Wert bei Wasserturbinen, siehe Wasserturbine #Konstruktive Details
 Durchgehen, Verhaltensweise von Pferden, bei dem das Tier unkontrolliert davonstürmt

Siehe auch: